Plagiostomidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Plagiostomidae i ordningen Proseriata, klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Prolecithophora, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Plagiostomidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Virvelmaskar
Plagiostomidae